Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 9. Wahlperiode (29. Mai 1979 bis 12. April 1983).

Präsidium 
 Präsident: Helmut Lemke (CDU)
 Erster Vizepräsident: Kurt Hamer (SPD)
 Zweiter Vizepräsident: Egon Schübeler (CDU)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 29. April 1979 wie folgt zusammen:
 CDU: 37 Sitze
 SPD: 31 Sitze
 FDP: 4 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion
 Heiko Hoffmann
 SPD-Landtagsfraktion
 Klaus Matthiesen
 FDP-Landtagsfraktion
 Uwe Ronneburger 29. Mai 1979 bis 22. Oktober 1980
 Neithart Neitzel 23. Oktober 1980 bis 12. April 1983

Abgeordnete 

Mitglieder, 09. Wahlperiode
 11